Лаэрру () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 1029 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 7030. Телефонный код — 079.

Покровителем населённого пункта считается святая Маргарита, празднование 20 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunelaerru.ss.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/